Buskea är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Heller 1867. Buskea ingår i familjen Celleporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Buskea